

Musica 
 Prisma – album dei The Poodles del 2018
 Prisma – singolo di Dardust del 2019

Televisione 
 Prisma – serie televisiva italiana del 2022

Altro 
 Prisma – solido geometrico
 PRISMA – satellite italiano
 Prisma triangolare – strumento ottico per svolgere la dispersione ottica
 Lancia Prisma – autovettura
 PRISMA – Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera, progetto in seno all'INAF.